Pierre de Ronsard:
 Пьер де Ронсар — французский поэт XVI века.
 Rosa 'Pierre de Ronsard' — сорт роз.